

Серетень () — село у Гинчештському районі. Входить до складу комуни Котул-Морій.
 Серетень () — село у Леовському районі.